Борја је појам који може да се односи на:

 Борја - планина у Српској између Велике и Мале Усоре, у БиХ;
 Борја - име шумског газдинства из Теслића;
 Борја - већи број планинских топонима;
 Борја - планински превој у Српској између Јажића и Миљевине, општина Калиновик;
 Борја (пећина) - пећина код Калиновика.